Третий путь — небольшая центристская палестинская политическая партия, активная в Палестинской национальной администрации (ПНА). Основана 16 декабря 2005 года лидерами партии Салямом Фаядом и Ханан Ашрауи.

На выборах в Палестинский законодательный совет в январе 2006 года она получила 2,41 % голосов избирателей и получила 2 из 132 мест в Совете.

Партия позиционирует себя как альтернативу двухпартийной системы ХАМАС и ФАТХ.

15 июня 2007 года председатель Палестинской национальной администрации Махмуд Аббас назначил Саляма Файяда новым премьер-министром правительства ПНА после захвата Хамасом сектора Газа.

Политические партии Государства Палестина
Политические партии, основанные в 2005 году
Центристские партии